Termenul „Golden” se poate referi la:
 Gold, care în engleză și germană înseamnă aur.

Denumiri geografice
Canada
Golden, British Columbia
Golden Village (Richmond, British Columbia)
Indochina
Suvarnabhumi, sanscrită (Țara de aur)
Irlanda
Golden, County Tipperary
Malaysia
Khruses Kersonenson (Peninsula de aur)
Filipine
Chryse (Insula de aur)
SUA
Golden, Colorado, o suburbie din Denver
Golden, Illinois
Golden Township, Michigan
Golden, Mississippi
Golden, Missouri
Golden, Oregon, un orașel istoric
Golden, Texas (Wood County, Texas)

Vezi și
Nume de familie
Aur (dezambiguizare)